Das Herreneinzel der Mittelmeerspiele 2018 war ein Tenniswettbewerb in Tarragona.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Herren im Einzel (englisch)

Tennis Herreneinzel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Tarragona
2018 Herreneinzel